Plantation

Localidades
Plantation (Kentucky)
Plantation (Broward), na Flórida
Plantation (Sarasota), na Flórida
Ou ainda:
Sienna Plantation
Pecan Plantation
Plantation Island

Outros
Plantation Mobile Home Park
Rose Hall Plantation

Desambiguação
Desambiguações de topônimos